En mathématiques, l'opération puissance consiste à multiplier un élément  par lui-même plusieurs fois de suite. Le nombre  de facteurs intervenant dans cette opération est noté en exposant de l'élément  (c'est-à-dire à la suite de , légèrement décalé vers le haut à droite et en réduisant sa taille). Pour cette raison, ce nombre de facteurs est encore appelé exposant de l'opération puissance, et ce nom remplace parfois abusivement le nom de l'opération elle-même. 

Ainsi, si n est un entier naturel supérieur ou  égal à un, on écrit :

qui est lu « a puissance n » ou abusivement « a exposant n ».

À cause de l'importance de l'exposant, et à cause de cette tendance à dire  « a exposant n » au lieu de « a puissance n », le nom de l'opération  puissance  est aussi remplacé par le terme exponentiation qui est bien sûr étymologiquement lié au terme exposant.

Dans ce qui précède l'élément  peut bien sûr être un nombre, mais aussi n'importe quel élément pour lequel on peut effectuer la multiplication  de  par lui-même (voir les exemples ci-dessous). 

Cette notion de puissance peut être étendue à des exposants entiers relatifs (c'est-à-dire positifs ou nuls ou négatifs), pourvu que les éléments (non nuls) de l'ensemble considéré soient inversibles (voir ci-dessous la section Extension à des exposants négatifs).
 
Il existe des algorithmes permettant de calculer une puissance, de façon plus efficace que par la méthode naïve consistant à le multiplier par lui-même plusieurs fois : voir exponentiation rapide.

Cas particuliers 

est appelé le carré de , car l'aire d'un carré de côté  est .

est appelé le cube de , car le volume d'un cube de côté  est .

En outre, par convention :

et, si  est inversible (voir ci-dessous) :

 

Notons que :
 Dans cette dernière convention  représente l'élément neutre pour la multiplication considérée.
 La raison de ces deux conventions est de permettre que les théorèmes ci-dessous soient valables aussi pour ces valeurs d'exposants.

Exemples d'éléments pour lesquels on peut définir la notion de puissance 
La notion de puissance peut être définie dans tout ensemble dans lequel existe une multiplication (c'est-à-dire une opération à notation multiplicative) et ceci pour tout élément  que l'on peut multiplier par lui-même. La structure naturelle où il est possible d'utiliser cette notion de puissance (et par suite d'exposant) pour tout élément est celle de monoïde ou plus généralement, de magma associatif des puissances.

Voici quelques exemples de tels éléments :

Nombres réels (pour le produit de nombres) 

La notion de puissance d'un nombre est la plus connue et la plus utilisée.

Matrices (pour le produit de matrices) 
Pour qu'une matrice soit multipliable par elle-même, il faut et il suffit que ce soit une matrice carrée (c'est-à-dire qu'elle ait autant de lignes que de colonnes).

Soit par exemple la matrice carrée d'ordre 2 suivante :

alors 

puis

et ainsi de suite...

Fonctions (pour la composition) 

Rappelons que la composition de fonctions est notée par le symbole  et est encore appelée loi rond.

Pour qu'une fonction  soit composable par elle-même (autrement dit pour qu'on puisse définir ) , il faut que ce soit une fonction d'un ensemble dans lui-même.

Soit par exemple la fonction  définie de  dans  par 
 

Alors 

puis 

et ainsi de suite...

Ensembles (pour le produit cartésien) 

Le produit cartésien d'un ensemble  par lui-même existe toujours : il s'agit de l'ensemble des couples d'éléments de . On notera donc 

 

cet ensemble de couples, et plus généralement 

 

l'ensemble des -uplets d'éléments de .

Voir aussi : Exponentiation ensembliste.

Extension à des exposants négatifs 

Pour que le deuxième théorème ci-dessous reste valable lorsque  est négatif, on a été conduit à donner la double définition (convention de notation) suivante pour les exposants négatifs :

Si  est un élément inversible, on note  son inverse.

Si en outre  est un entier naturel, alors  est aussi inversible, et l'on note  son inverse.

Avec cette définition, les autres théorèmes ci-dessous restent valables également.

Exemples 

Reprenons les exemples donnés plus haut :

Nombres 
Parmi les nombres réels, les éléments inversibles sont les éléments non nuls et l'inverse d'un nombre  est encore noté . 

Alors

Matrices 
Une matrice  est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. 
Sa matrice inverse  est telle que  

avec  matrice ne comportant que des 1 dans la diagonale principale et des 0 partout ailleurs. 

Par exemple à l'ordre deux, 

Voir matrice inverse pour plus de détails.

Fonctions 
Une fonction  est inversible si et seulement si elle possède une fonction réciproque, c'est-à-dire une fonction  telle que .

Ensembles 
Aucun ensemble n'est inversible pour le produit cartésien (en fait il n'y a pas d'élément neutre, donc la notion d'inversibilité n'a pas de sens dans ce cas).

Théorèmes 
Dans les théorèmes essentiels qui suivent , ... désignent des éléments d'un même ensemble et tels qu'ils soient multipliables par eux-mêmes et multipliables entre eux, tandis que  ,... désignent (a priori) des entiers strictement positifs.

En outre  (ainsi que  dans le dernier théorème) doit être inversible, s'il intervient dans une puissance à exposant négatif.

Histoire 

Dans la première partie du livre premier de sa Théorie analytique des probabilité, Laplace présente l'histoire heureuse de cette notation :

Notes et références

Notes

Références 

Vocabulaire des mathématiques
Exponentielle